Tour of Almaty 2017 var den 5. udgave af cykelløbet Tour of Almaty. Løbet var en del af UCI Asia Tour-kalenderen og blev afholdt i perioden 30. september til 1. oktober 2017. Løbet blev vundet af Aleksej Lutsenko fra  for fjerde gang i træk.

Hold

Danske ryttere
Jakob Fuglsang kørte for

Etaperne

Resultater

Eksterne henvisninger

Tour of Almaty
UCI Asia Tour 2017